Apuseerajik bezeichnet:
 Apuseerajik (Gletscher, Ikaasaalaq), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apuseerajik (Gletscher, Kangersertivattiaq), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apuseerajik (Gletscher, Qeertartivattaap Kangertiva) (Hann Gletsjer), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apuseerajik (Gletscher, Qinngertivaq), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apuseerajik (Gletscher, Qipaap Tasiilaa), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apuseerajik (Gletscher, Sermilik) (Fenrisgletsjer), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apuseerajik (Gletscher, Skjoldungen), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland